Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1987 проходили з 25 травня по 7 червня 1987 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф і Габріела Сабатіні з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1987 у жіночому тенісі